Виндом има више значења:
 Виндом (Тексас)
 Виндом (Канзас)
 Виндом (Минесота)